1947-1950 Austin A40 Dorset berlina a 2 porte
 1947-1952 Austin A40 Devon berlina a 4 porte
 1950-1953 Austin A40 Sports cabriolet a 2 porte
 1952-1954 Austin A40 Somerset berlina a 4 porte
 1954-1956 Austin A40 Cambridge berlina a 4 porte
 1958-1967 Austin A40 Farina berlina a 2/3 porte